Аэропорты Польши, которые обслуживают регулярные рейсы коммерческих авиакомпаний:

Польша
Аэропорты